

Antropologia 
 Nazione Seneca – gruppo di nativi americani del nord America

Astrofisica 
 2608 Seneca – asteroide near-Earth

Cinema 
 Seneca – film del 2009 diretto da Jason Chaet
 Seneca – film del 2023 diretto da Robert Schwentke

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Seneca – città della Contea di Plumas, California
 Seneca – città della Contea di Oconee, Carolina del Sud
 Seneca – città della Contea di Faulk, Dakota del Sud
 Seneca – villaggio della Contea di LaSalle, Illinois
 Seneca – capoluogo della Contea di Nemaha, Kansas
 Seneca – township della Contea di Lenawee, Michigan
 Seneca – città della Contea di Newton, Missouri
 Seneca – villaggio della Contea di Thomas, Nebraska
 Seneca – città della Contea di Ontario, New York
 Seneca – città della Contea di Grant, Oregon
 Seneca – villaggio della Contea di Venango, Pennsylvania
 Seneca – città della Contea di Crawford, Wisconsin
 Seneca – città della Contea di Green Lake, Wisconsin
 Seneca – città della Contea di Shawano, Wisconsin
 Seneca – città della Contea di Wood, Wisconsin
 Lago Seneca – lago dello Stato di New York

Persone
 Federico Seneca – cartellonista pubblicitario italiano
 Joe Seneca – attore e compositore statunitense
 Lucio Anneo Seneca, detto Seneca o Seneca il giovane – filosofo, politico e drammaturgo latino
 Lucio Anneo Seneca il Vecchio, detto Seneca il vecchio – scrittore latino